Mužská dvouhra ASB Classic 2020 probíhala okolo poloviny ledna 2020. Do singlové soutěže aucklandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Američan Tennys Sandgren, kterého ve druhém kole vyřadil krajan John Isner.

Vítězem se stal nenasazený 21letý Francouz Ugo Humbert, jenž ve finále zdolal 30letého krajana a turnajovou pětku Benoîta Paireho po vyrovnaném třísetovém průběhu 7–6, 3–6 a 7–6. V prvním kariérním finále na okruhu ATP Tour tak získal premiérové turnajové vítězství. Bodový zisk Humbertovi zajistil posun na nové kariérní maximum, když mu po skončení patřila 43. příčka. Rovněž se stal prvním francouzským šampionem od založení ASB Classc v roce 1956.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

ASB Classic 2020